Roszków ist der Name zweier polnischer Dörfer:
Roszków (Jarocin) (Roschkow) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Jarocin
Roszków (Krzyżanowice) (Roschkau) in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Krzyżanowice